Тальман () — спікер Риксдагу (парламенту Швеції).
 Тальман — особа, що веде підрахунок вантажу при навантаженні на судно і вивантаження з нього.

Прізвище 

 Сандра Тальман ( 1992) — швейцарська хокеїстка.
 Тальман Ізраїль Мойсейович (1895—1965) — радянський хірург-уролог.

Див. також 
 Талман